Калачовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Калачовка — деревня в Трубчевском районе Брянской области.

Украина 
 Калачовка — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.
 Калачовка — село в Тарутинском районе Одесской области.